Le Clandestin peut désigner plusieurs œuvres :

Littérature 

 Le Clandestin, roman d'espionnage américain de  publié en 2005.

Cinéma 

 Le Clandestin (), film américain de  sorti en 1988 ;
 Le Clandestin (Taxi el makhfi), film algérien de  sorti en 1989.

Télévision 

 Le Clandestin, téléfilm de Jean-Louis Bertuccelli diffusé en 1994

Voir aussi